Tudo Posso é o segundo álbum de estúdio do cantor Marquinhos Gomes, lançado em 1997 pela gravadora Line Records.

Em 2018, foi considerado o 82º melhor álbum da década de 1990, de acordo com lista publicada pelo Super Gospel.

Faixas
 Rei da Glória
 Deus não Falha
 Fale outra Vez
 Se está Cansado
 Filho do Rei
 Sangue do Calvário
 Tudo Posso
 Águas Cristalinas
 Não vou parar
 Eu quero Ver
 Tremendo Dia
 Abrigo de Deus

Álbuns de 1998
Álbuns de Marquinhos Gomes
Álbuns da Line Records